Сент-Коло́мб-пре-Верно́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 80 км на захід від Парижа, 45 км на південний схід від Руана, 17 км на північний схід від Евре.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Верхня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 108 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 304,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сент-Коломб-пре-Вернон на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Коломб-пре-Вернон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сент-Коломб-пре-Вернон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер